Trichostrongylus är ett släkte av rundmaskar. Trichostrongylus ingår i familjen Trichostrongylidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Trichostrongylus